

Рейнбоу-Сіті — місто, штат Алабама
 Рейнбоу-Сіті — переписна місцевість, штат Аризона